Реннер (), фамилия. Известные носители:

 Реннер, Джек (; род. 1935) — американский музыкант и звукорежиссёр.
 Реннер, Джереми (; род. 1971) — американский актёр и певец.
 Реннер, Иоганн (ок. 1525—1580) — немецкий юрист и историк.
 Реннер, Карл (; 1870—1950) — австрийский политический деятель, социал-демократ и теоретик австромарксизма.
 Реннер, Каспар Фёдорович (; 1780—1816) — профессор прикладной математики Казанского университета, один из учителей Н. И. Лобачевского.
 Реннер, Отто (; 1883—1960) — немецкий ботаник, профессор ботаники и миколог.
 Реннер, Пауль (; 1878—1956) — немецкий типограф, дизайнер шрифта.
 Реннер, Питер (род. 1959) — новозеландский легкоатлет.
 Реннер, Рик (род. 1957) — христианский проповедник и богослов, миссионер.
 Реннер, Роб (род. 1954) — канадский политик.
 Реннер, Роберт (род. 1994) — словенский легкоатлет, специализирующийся в прыжке с шестом.
 Реннер, Сара ( (род. 1976) — канадская лыжница.
 Реннер, Сюзанна (род. 1954) — немецкий ботаник.
 Реннер, Теобальд (1779—1850) — доктор медицины, профессор ветеринарных наук Московского университета.
 Реннер, Флориан (род. 1980) — немецкий музыкант, актёр и кинорежиссёр.

См. также 
 Рёнер

Ссылки 

 Renner (verwandt.at), (verwandt.de), (verwandt.ch), (familleunie.fr), (verwant.nl), (moikrewni.pl), (dynastree.co.uk)